WIB может означать:

 Мобильный браузер ( (),  и др.) — веб-браузер, предназначенный для использования на мобильных устройствах, таких, как мобильный телефон или КПК.
 Западно-индонезийское время (, ) — поясное время, действующее на островах Суматра, Ява и в провинциях Западный Калимантан и Центральный Калимантан в Индонезии; соответствует UTC+7.
 WIB (, см.), швейцарская фирма-производитель шарикоподшипников, подразделение RotoPrecision, Inc. (Канада).